Plaats in Indonesië
 Suka Bakti (Curug), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Suka Bakti (Kikim Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sukabakti, doorverwijspagina